Кратер Йеркс () — останки древнего ударного кратера в западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь американского финансиста, спонсора строительства Йеркской обсерватории Чарлза Йеркса (1837—1905); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Прокл на западе-северо-западе; кратеры Фредгольм, Макробий и Тиссеран на северо-западе; кратер Пирс на севере-северо-востоке; кратер Пикар на востоке; кратер Гривз на юго-востоке и кратер Глейшер на западе-юго-западе. На западе от кратера Йеркс находится Болото Сна; на севере-северо-востоке — гряда Оппеля. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 35 км, глубина 620 м.

Кратер Йеркс полностью затоплен лавой при образовании Моря Кризисов, над поверхностью лавы выступает только верхняя часть вала и вершины группы центральных пиков. В восточной части останки вала слабо различимы, в западной части вал имеет большую высоту и лучше различим. К северной части вала примыкает небольшой хребет, тянущийся в направлении сателлитного кратера Йеркс E (см. ниже). Дно чаши ровное, в юго-восточной части чаши находится небольшая короткая борозда, образованная по всей видимости слиянием нескольких кратеров.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
Кратер Йеркс на карте LAC-62
Селенологическая карта окрестностей кратера
Кратер Йеркс на карте LM-62
Фототопографическая карта окрестностей кратера

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны